

Lokalizacje

Niemcy 
 Höchstädt – dzielnica Betzensteinu
 Höchstädt an der Donau – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dillingen an der Donau
 Höchstädt an der Donau – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dillingen an der Donau
 Höchstädt im Fichtelgebirge – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Wunsiedel im Fichtelgebirge

Inne 
 bitwa pod Höchstädt an der Donau

Zobacz też 
 Hochstadt
 Höchstadt an der Aisch